Suqovuşan – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Suqovuşan – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian